Francières, commune française de l'Oise
 Francières, commune française de la Somme
 Jean de Francières, religieux hospitalier du , auteur d’un ouvrage sur la fauconnerie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France